Висока може да се отнася за:

 Висока, село в област Кърджали, България
 Висока, днес Оса, село в дем Лъгадина, Гърция
 Висока, село в община Ариле, Сърбия
 Висока, село в община Куршумлия, Сърбия
 Висока, село в община Унешич, Хърватия
 Висока, квартал на град Сплит, Хърватия
 Висока, село в Сорокски район, Молдова

Вижте също 
 пояснителната страница Висок